Baureihe 101 steht für:
* DB-Baureihe 101, deutsche Elektrolokomotiven
 DR-Baureihe 101, deutsche Diesellokomotiven, siehe DR-Baureihe V 15
 RENFE-Baureihe 101, spanische Hochgeschwindigkeitstriebzüge